Glapiński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Glapiński (* 1950), polnischer Ökonom und Politiker
 Andrzej Glapiński (* 1944), polnischer Politiker
 Henryk Glapiński (1915–1947), polnischer Offizier und Widerstandskämpfer
 Rafał Glapiński (* 1982), polnischer Basketballspieler